Hitlerbewegung steht für:
 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ehemalige Partei in Deutschland
 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Österreichs – Hitlerbewegung, ehemalige Partei in Österreich